Ниже приводится частичный список новых звёзд в Галактике, которые были открыты начиная с 1891 года. Центральное бюро астрономических телеграмм ведёт более полный список новых звёзд в Галактике — с 1612 года. Новые звёзды — это звёзды, на которых происходят сильные взрывы, но сама звезда, в отличие от сверхновых, не разрушается. Частота появлений новых в Галактике, вероятно, составляет около 40 в год, однако, по состоянию на 2000-е гг., наблюдателями открываются только около 10 в год. В этот список включены только относительно яркие и известные новые звёзды.

Обычно сразу после открытия новые получают временное имя с указанием созвездия, где произошла вспышка и года, например, «Новая Лебедя 1974», или «Новая в Лебеде 1974 года». Вскоре новой звезде присваивается официальное имя, и она вносится в Общий каталог переменных звёзд.

См. также 
 Новая звезда
 Переменная звезда

Примечания